Ле-Бюїссон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Ле-Бюїссон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна